Štětina může být:

 část srsti některých savců, obvykle tuhý chlup
 přeneseně nářeční pojmenování pro osinu

 příjmení osob
 Jaromír Štětina (* 1943) – český novinář, spisovatel a politik
 Jiří Štětina (* 1941) – český lékař a politik
 Lukáš Štetina (* 1991) – slovenský fotbalista
 Vít Štětina (* 1989) – český fotbalista

 místní název
 starší název obce Štítina na Opavsku

Reference

Externí odkazy